Джиде́ () — город и район Турции в иле Кастамону. Расположен на побережье Чёрного моря, в 135 км к северо-западу от Кастамону и в 524 км от Стамбула. На северо-востоке граничит с районом , на востоке — с районом , на юге — с районами  и  и на востоке — с районом Куруджашиле ила Бартын.

По району протекают реки ,  (Деврекяни, Коджачай). Протяженность береговой линии района — 11 км, которые занимает непрерывный пляж. У деревни  на мысе  расположен .

В Джиде ежегодно проводится фестиваль в честь писателя Рыфата Ылгаза (1911—1993).

История 
У деревни  на берегу бухты Кидерос (Гидерос), в 12 км к западу от Джиде располагался древний город , упоминаемый в «Илиаде» Гомера:

Около 300 года до н. э. в результате слияния милетских колоний Сесама, Китора, Кромны и Тиоса образовался город Амастрида, названный в честь Амастриды, вдовы тирана Гераклеи Понтийской. Значительная часть жителей была переселена на территорию Сесама, который был расширен и перестроен. Однако некоторая часть населения осталась на прежних местах, поскольку Кромна, Китор и Тиос сохранились.

Здесь жили каски, пафлагонцы, энеты, римляне, византийцы. До поглощения османами существовал бейлик Джандарогуллары. От касков никаких артефактов в Джиде не обнаружено. От пафлагонцев остались артефакты в долинах рек Девреканы, Гёкырмак, ,  (Соганлычайи),  и . Раскопки в Джиде не проводились. Гомер сообщает о племени энетов, которые жили у Китора и Джиде.

В Джиде жили римляне и византийцы. Найдены монеты с изображением Юлии Домна, императора Каракаллы. У деревни  (Гюбле) построен замок на естественной скале на высоте 50-60 м над уровнем моря в римский период и отремонтирован в османский период. У  расположен византийский замок Тимне на холме, на высоте около 100 м над уровнем моря. У деревни  расположен византийский замок. У деревни  к западу от Джиде на естественной скале расположен замок, время постройки которого неизвестно.

Примечания 

Районы Кастамону